Mount Sharp steht für:

 Mount Sharp (Antarktika), Berg im Ellsworthgebirge, Antarktika
 Mount Sharp (Texas), Ort im Hays County, Vereinigte Staaten
 Mount Sharp, Zentralberg im Gale (Marskrater)

Siehe auch:
 Sharp Peak